Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Станислас Вавринка — не защищал свой титул, потому что решил досрочно завершить сезон ещё до начала турнира из-за травмы колена.

Посев 

  Рафаэль Надаль (титул)
  Энди Маррей (снялся из-за травмы бедра)
  Роджер Федерер (четвертьфинал)
  Александр Зверев (второй круг)
  Марин Чилич (третий круг)
  Доминик Тим (четвёртый круг)
  Григор Димитров (второй круг)
  Жо-Вильфрид Тсонга (второй круг)
  Давид Гоффен (четвёртый круг)
  Джон Изнер (третий круг)
  Роберто Баутиста Агут (третий круг)
  Пабло Карреньо Буста (полуфинал)
  Джек Сок (первый круг)
  Ник Кирьос (первый круг)
  Томаш Бердых (второй круг)
  Люка Пуй (четвёртый круг)
  Сэм Куэрри (четвертьфинал)

<ol start=18>
  Гаэль Монфис (Третий круг, снялся из-за травмы)
  Жиль Мюллер (Второй круг)
  Альберт Рамос-Виньолас (Второй круг)
  Давид Феррер (Первый круг)
  Фабио Фоньини (Первый круг)
  Миша Зверев (Четвёртый круг)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)
  Карен Хачанов (Первый круг)
  Ришар Гаске (Первый круг)
  Пабло Куэвас (Первый круг)
  Кевин Андерсон (Финал)
  Диего Шварцман (Четвертьфинал)
  Адриан Маннарино (Третий круг)
  Фелисиано Лопес (Третий круг)
  Робин Хасе (первый круг)
  Филипп Кольшрайбер (четвёртый круг)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Жоффрей Бланкано (Первый круг)
  Aлекс де Минор (Первый круг)
  Кристофер Юбэнкс (Первый круг)
  Бьорн Фратанжело (Второй круг)
  Тейлор Фриц (Второй круг)
  Тай-Сон Квятковски (Первый круг)
  Патрик Кипсон (Первый круг)

<ol start=8>
  Томми Пол (Первый круг)
  Джон Миллман (PR, третий круг)
  Ричардас Беранкис (PR, первый круг)
  Эрнест Гулбис (PR, второй круг)
  Дмитрий Турсунов (PR, первый круг, снялся из-за травмы)
  Андреас Хайдер-Маурер (PR, первый круг, снялся из-за травмы)
  Танаси Коккинакис (PR, первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

По итогам квалификационного турнира в сетку турнира пробились:

  Максимилиан Мартерер (Первый круг)
  Денис Шаповалов (Четвёртый круг)
  Раду Албот (Третий круг)
  Вацлав Шафранек (Первый круг)
  Джей-Си Арагон (Первый круг)
  Михаил Кукушкин (Третий круг)
  Кэмерон Норри (Второй круг)
  Стефано Травалья (Второй круг)

<ol start=9>
  Цедрик-Марсель Штебе (Второй круг)
  Адриан Менендес-Масейрас (Второй круг)
  Венсан Мийо (Первый круг)
  Джон-Патрик Смит (Первый круг)
  Эван Кинг (Первый круг)
  Николя Маю (Третий круг)
  Дэриан Кинг (Первый круг)
  Тим Смычек (Первый круг)

Лаки-лузеры:

  Леонардо Майер (Третий круг)

<ol start=2>
  Лукаш Лацко (Первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира 

Взрослые